Chalatenango est une ville du Salvador.
 Chalatenango est aussi un département du Salvador dont la capitale est Chalatenango.